Ecletto – uccello della famiglia degli Psittaculidi.
 Ecletto – funzionario degli imperatori romano Commodo e Pertinace